Une nuit  est un film dramatique iranien réalisé par Niki Karimi,  réalisé en 2005 et sorti en 2006.

Synopsis
Une jeune employée de bureau habite seule avec sa mère dans un appartement exigu à Téhéran. Un soir, lorsqu'elle rentre du travail, sa mère lui demande d'aller dormir ailleurs.
Elle erre toute la nuit dans la ville et rencontre trois hommes, qui ont trois histoires différentes.

Fiche technique 
 Titre : Une nuit
 Titre original : 
 Réalisation : Niki Karimi
 Scénario : Mahmoud Aiden, Niki Karimi et Kambuzia Partovi
 Musique : Peyman Yazdanian
 Photographie : Hossein Jafarian
 Montage : Mastaneh Mohajer
 Décors : Iraj Raminfar
 Costumes : Iraj Raminfar
 Production : Hassan Bana et Jahangir Kosari
 Pays d'origine : 
 Langue  originale: persan
 Format : 1,85:1 -  - mono
 Genre : drame
 Durée : 78 minutes
 Dates de sortie : 
 France :  (Festival de Cannes) /  (sortie nationale)

Distribution 
 Hanieh Tavassoli : Negar
 Said Ebrahimifar
 Nader Torkaman
 Abdolreza Fakhar

Autour du film 
 Ce film est le premier long métrage de la réalisatrice iranienne Niki Karimi.
 N'ayant pas obtenu les autorisations nécessaires pour tourner à Téhéran, l'équipe effectua les prises de vues illégalement, entre 20h et 6h du matin.
 Le film est sorti le  au Festival de Cannes.

Voir aussi

Articles connexes 
 Cinéma iranien

Liens externes 
 Fiche du film sur Fluctuat.net
 

Film iranien sorti en 2005
Film dramatique iranien
Premier long métrage
Film en persan